Паслён (? — после 1185 года) — половецкий хан, вероятно, двоюродный брат хана Кончака. Скорее всего, был сыном Сырчана — брата отца Кончака Атрака.

Биография 
Предположительно, в 1185 году принимал участие в битве с Игорем Святославичем. Так или иначе, после данной битвы занял территории к юго-западу от Киева.

Должен был принимать участие в несостоявшемся походе Кончака в киевские земли. В дальнейшем участвовал в локальных столкновениях и стычках, в одной из которых, видимо, был убит в начале XIII века.

Интересные факты 
В честь хана Паслёна названо растение паслён, в свою очередь, давшее название семейству паслёновые.

Литература 
 Мургулия Н. П. Половцы южнорусских степей (до переселения орды Отрока в Грузию) // Труды Тбилисского ордена Трудового Красного знамени университета. 216. Тбилиси, 1984.
 Галенко О . І . Середньовічні держави українського примор’я /О. І. Галенко//Історія державної служби в Україні: в 5- ти томах.-К.:Ніка — Центр, 2009. — Т .1.— 342 c.
 Пилипчук Я. В. Етнополітичний розвиток Дашт-і Кипчак у ІХ-ХІІІ ст. -Київ, 2012. — С. 95, 99
 Пилипчук Я. В. Династія і клан Шаруканідів: герої літописі та «Слова про полк Ігорів».//Східний світ, 2014, № 2 — С.69-79

Половецкие ханы